UCPA steht als Abkürzung für:
 Union nationale des centres sportifs de plein air, französischer Verband für Freizeitaktivitäten von Jugendlichen und Familien
 Unité de la police de l’aéroport, Einheit der Polizei in Luxemburg

Abkürzung